Литва принимала участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в третий раз за свою историю и впервые после восстановления независимости, и завоевала одну бронзовую и одну золотую медаль. Сборную страны представляли 47 участников, из которых 11 женщин.

Медалисты

Состав сборной 

  Академическая гребля
 Юозас Багдонас
 Ричардас Букис
 Зигмантас Гудаускас
 Вальдемарас Мачюльскис
 Эйнюс Петкус
 Виолета Бернотайте
 Виолета Ластакаускайте
 Кристина Поплавская

  Баскетбол
 Романас Браздаускис
 Арунас Висоцкас
 Дарюс Димавичюс
 Сергей Йовайша
 Артурас Карнишовас
 Гинтарас Крапикас
 Римас Куртинайтис
 Шарунас Марчюлёнис
 Альвидас Паздраздис
 Арвидас Сабонис
 Вальдемарас Хомичюс
 Гинтарас Эйникис

  Бокс
 Виталиюс Карпачяускас
 Леонид Малецкий
 Видас Маркявичюс
 Гитис Юшкявичюс

  Борьба
Греко-римская борьба
 Ремигиюс Шукявичюс

 Велоспорт
  Велоспорт-шоссе
 Саулюс Шаркаускас
 Айга Загорска
 Лайма Зилпорите
 Дайва Чепелене

  Велоспорт-трек
 Рита Размайте
 Айга Загорска

 Гребля на байдарках и каноэ
  Гладкая вода
 Артурас Вета

  Дзюдо
 Владас Бурба

  Лёгкая атлетика
 Беньяминас Вилуцкис
 Викторас Мешкаускас
 Вацлавас Кидикас
 Ромас Убартас
 Ремигия Назаровене
 Тересе Некрошайте
 Ниёле Медведева
 Неле Савицките

  Парусный спорт
 Валдас Балчюнас
 Раймондас Шюгждинис

  Плавание
 Нериюс Бейга
 Раймундас Мажуолис

  Современное пятиборье
 Томас Наркус
 Владимирас Мочаловас
 Гинтарас Сташкевичюс

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
 Мужчины

Баскетбол

Мужчины 
Мужская сборная Литвы квалифицировалась на Игры, выиграв квалификационный турнир в Испании.

 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа А)

 Четвертьфинал

 Полуфинал

 Матч за 3 место

По итогам соревнований сборная Литвы по баскетболу заняла 3-е место.

Бокс

Борьба

Велоспорт

Шоссе

Мужчины

Женщины

Трековые гонки

Женщины

Гребля на байдарках и каноэ

Гладкая вода

Мужчины

Дзюдо

Мужчины

Лёгкая атлетика

Мужчины

Женщины

Парусный спорт

Мужчины

Водные виды спорта

Плавание

Мужчины

Современное пятиборье

Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1992 года
Спорт в Литве в 1992 году